Operaház, a budapesti Operaház, rövidebben Opera
más híres operaházak